Weiwei correspond à différents prénoms chinois, pouvant faire référence à : 
 Ai Weiwei (né en 1957), artiste et blogueur chinois ;
 Tan Weiwei (née en 1982), chanteuse chinoise ;
 Yuan Weiwei (né en 1985), footballeur chinois ;
 Zhang Weiwei (1957-), professeur en relations internationales de l'université Fudan.